Benedict Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Benedict Township (Arkansas)
 Benedict Township (South Dakota)